Karakaş ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname, gebildet aus den Elementen kara (schwarz) und kaş (Augenbraue). Karakaş bedeutet wörtlich „schwarze Augenbrauen“.

Der Name Karakas (Καρακας) ist als Nachname auch in Griechenland relativ häufig, und findet sich somit auch bei Personen der griechischen Diaspora.

Namensträger

Familienname

Form Karakaş 
 Cahit Karakaş (* 1928), türkischer Politiker
 İlker Karakaş (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Işıl Karakaş (* 1958), türkische Rechtswissenschaftlerin, Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Kıvanç Karakaş (* 1985), türkischer Fußballspieler

Andere Formen 
 Damir Karakaš (* 1967), kroatischer Schriftsteller und Karikaturist
 Éva Karakas (1922–1995), ungarische Schachmeisterin
 Hedvig Karakas (* 1990), ungarische Judoka
 László Karakas (1923–1989), ungarischer Politiker
 Mike Karakas (1911–1992), US-amerikanischer Eishockeytorwart griechischer Abstammung

Siehe auch  
 Caracas, FC Caracas

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname